Птице летачице (лат. -{Neognathae}-) су инфракласа птица која заједно са птицама тркачицама, чини поткласу савремене птице (лат. -{Neornithes}-). Постоји око 10.000 врста птица летачица које су подељене на два кладуса -{Galloanserae}- и -{Neoaves}-.

Неке од врста из инфракласе птице летачице (лат. -{Neognathae}-) су нелетачи, као што су какапо, кагу или врсте из реда пингвини. Највећа птица летачица је андски кондор, птица из породице америчких стрвинара. Дуга је и до 1,30 метара, а распон крила може бити чак до 3,20 метара.

Настанак и еволуција 
Најстарији нађени фосили птица летачица потичу са самог краја периода горње креде, пре око 70 милиона година. Међутим, молекуларни часовник сугерише да су птице летачице настале у првој половини горње креде пре око 90 милиона година. 

Од свог настанка птице летачице су доживеле адаптивну радијацију стварајући разноврсност која постоји данас. Ова инфракласа укључује ред птице певачице (лат. -{Passeriformes}-), који је највећи кладус копнених кичмењака и који садржи око 60% живућих врста птица. Ред птица певачица је више него дупло већи по броју врста од реда глодара (лат. -{Rodentia}-) и пет пута већи по броју врста од реда слепих мишева (лат. -{Chiroptera}-), реда који је највећи кладус сисара. Поред птица певачица, инфракласа птица летачица укључује и неколико веома малих редова чија је веза са осталим редовима нејасна, на пример хоацин (лат. -{Opisthocomiformes}-).

Кладограм 
Кладограм инфракласе птице летачице (лат. -{Neognathae}-) према Ричарду Пруму и сарадницима. При чему су за неке кладусе употребљена имена која су користили Јури Т. и сарадници и Кимбал и сарадници.

Референце

Литература

Спољашње везе